Приезжево — название населённых пунктов:

Россия 
 Приезжево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Приезжево — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.